Mura puede referirse a:
 Mura, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
 Mura, localidad y comune de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia.
 Río Mura, largo río de Europa Central, el principal afluente del río Drava, a su vez afluente del río Danubio.
 NK Mura (1924-2004), fue un equipo de fútbol de Murska Sobota, Eslovenia.
 ND Mura 05, equipo de fútbol de Murska Sobota, Eslovenia, creado para sustituir al NK Mura.
 Idioma mura-bohurá, lengua extinta de la familia mura hablada hasta principios del siglo XX junto al río en el sur del estado brasileño Amazonas.
 Pueblo mura etnia de la Amazonia brasileña.
 Otocinclus mura, especie de peces de la familia Loricariidae en el orden de los Siluriformes.
 Mura Masa,  músico guerneseyés-británico.